Spiegelturm  steht für
Spiegelturm (Münster)
Spiegelturm (Quedlinburg)
Spiegelturm (Spandau)